Людмиловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Людмиловка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 г.

Россия 

 Людмиловка — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1960 г.

Украина 
 Людмиловка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Людмиловка — посёлок в Вознесенском районе Николаевской области.